Miske bezeichnet
 eine Gemeinde im ungarischen Komitat Bács-Kiskun, siehe: Miske (Ungarn)

Miske oder  ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Miske (1894–1924), US-amerikanischer Boxer
 Georg Miske (1928–2009), deutscher Gewichtheber
 Gerd Miske († 2014), deutscher Verlagsleiter
 Karim Miské (* 1964), französischer Dokumentarfilmer und Autor